Carl Walz ist der Name folgender Personen:

* Carl Walz (Theologe) (1847–1929), deutscher Theologe und Politiker
 Carl E. Walz (* 1955), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Karl Walz (1900–1990), deutscher Politiker (CDU)